Solhem kan syfta på:

Solhem – en stadsdel i Västerort, Stockholm
Solhems municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Spånga landskommun 1908–1948
Villa Solhem – en byggnad på Södra Djurgården i Stockholm